Ortelius steht für:

 Abraham Ortelius (1527–1598), flämischer Geograph
 Ortelius (Schiff)
 (13132) Ortelius, Asteroid des Hauptgürtels